Кеолвальд (; умер в ) — король Мерсии, правил в 716 году. Он был сыном Этельреда.

Большинство хроник называют наследником Кеолреда Этельбальда, но в Вустерском списке Англосаксонской хроники преемником назван Кеолвальд. Вероятно, он был братом Кеолреда и правил очень недолго. Кеолвальд был последним потомком Пенды на троне Мерсии.

Литература 
 

Короли Мерсии VIII века
Иклинги